Feeder – metoda stosowana w wędkarstwie
 Feeder – grupa muzyczna
 Feeder lub "fider" - statek do przewozu kontenerów między mniejszymi portami